Helena van Nassau-Hadamar (non), non, dochter van Emico I van Nassau-Hadamar.
 Helena van Nassau-Hadamar (-1344), dochter van Johan van Nassau-Hadamar.